Ángel Cabrera puede referirse a:

Personajes 
 Ángel Cabrera, exjugador de baloncesto y fundador de varios clubes entre ellos el Real Madrid de Baloncesto.
 Ángel Cabrera, político mexicano Gobernador del estado de Querétaro en 1855.
 Ángel Cabrera, El Pato Cabrera (1969–), jugador de golf argentino.
 Ángel Cabrera, presidente de la George Mason University.
 Ángel Cabrera (1977- ), músico español.
 Ángel Cabrera Figueroa (1946–), futbolista chileno.
 Ángel Cabrera Latorre (1879–1960), zoólogo y paleontólogo que desarrolló sus investigaciones en España y en Argentina.
 Ángel Custodio Cabrera (1956–), político colombiano.
 Ángel Lulio Cabrera (1908–1999), botánico y fitogeógrafo hijo de Ángel Cabrera Latorre, que desarrolló su actividad profesional en Argentina.
 Ángel Rubén Cabrera (1939–2010), futbolista uruguayo.